Seguí peut désigner :

Patronymes 
 Antonio Seguí (1934-2022), peintre et sculpteur argentin ; 
 Bartolomé Seguí Nicolau (1962-), auteur de bande dessinée et éditeur espagnol ;
 Eduard Martínez-Sabater i Seguí (1896-1946), avocat et homme politique espagnol ;
 Salvador Seguí Rubinat (1887-1923), principaux leaders catalan de la Confédération nationale du travail, anarcho-syndicaliste en Catalogne au début du .

Toponymes 
 Seguí, localité rurale argentine située dans le département de Paraná et dans la province d'Entre Ríos.